Кита — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кита, Икки — японский философ.
 Кита Нарикацу — самурайский полководец средневековой Японии периода Сэнгоку
 Кита, Хидэки — японский стайер.
 Кита, Михал — польский мастер смешанных боевых искусств.
 Кита, Борис (1910) — белорусский долгожитель.

Топонимы 
 Кита — река в России, протекает в Пензенской области и Республике Мордовия. 
 Кита или Китакава — река в Японии на острове Хонсю. 
 Кита — один из 23 специальных районов Токио.
 Кита (гора) — гора в Японии на острове Хонсю.
  — уезд в префектуре Эхимэ.
  — уезд в префектуре Кагава.
 Кита (село) — ныне несуществующее село на Хоккайдо, поглощено городом Ивамидзава.
 Кита — город в Мали.
 Кита-Аясэ — железнодорожная станция на линии Тиёда.
 Кита-Сэндзю — железнодорожная станция расположенная в специальном районе Адати, Токио.

Примечания